Soledade peut faire référence à plusieurs localités :

Soledade, une ville de l'État du Rio Grande do Sul
 Soledade, une ville de l'État de la Paraíba
 Soledade de Minas, une ville de l'État du Minas Gerais

Soledade, un village du district de Caué.

Voir aussi